Contea di Otsego o Otsego County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Otsego (Michigan)
 Contea di Otsego (New York)